Ironton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ironton (Minnesota)
Ironton (Missouri)
Ironton (Ohio)
Ironton (Wisconsin)